Damernas distanslopp i skidskytte vid olympiska vinterspelen 2014 hölls på anläggningen Laura längdåknings- och skidskyttekomplex i närheten av Krasnaja Poljana, Ryssland, ca 60 km från Sotji den 14 februari 2014. Tävlingen var 15 km lång och körs i individuell start. Vid varje missat skott fick åkaren en minuts tidstillägg.

Resultat 
L = Liggande skjutning
S = Stående skjutning
DNF = Kom ej i mål
DNS = Startade inte

Referenser

Externa länkar 
Biathlonworld.com: Preliminary start times - Olympic Winter Games 2014 
Sochi2014.com: Laura Cross-country Ski & Biathlon Center 

Skidskytte vid olympiska vinterspelen 2014